Avenue Édouard-Vaillant à Boulogne-Billancourt
 Avenue Édouard-Vaillant à Pantin
 Avenue Édouard-Vaillant à Paris
 Avenue Édouard-Vaillant au Pré-Saint-Gervais
 Avenue Édouard-Vaillant à Suresnes